Le nom John O'Neil est porté par les personnes suivantes :
 John O'Neil (1898-1950), un joueur américain de rugby à XV double champion olympique en 1920 et 1924 ;
 John O'Neil (1920-2012), un joueur de baseball américain ;
 John O'Neil (1971-), un footballeur écossais.

Voir aussi 
 John O'Neill (1er vicomte O'Neill) (1740-1798), politicien irlandais. 
 John O'Neill (1958-), un footballeur international nord-irlandais.